Cariología puede referirse a:

 En ciencias de la salud, la cariología es una disciplina científica dentro de la odontología (o estomatología).
 En biología, la cariología es el estudio de los cariotipos (que son los patrones cromosómicos) de las especies de los seres vivos, animales o vegetales.